Каффа (кэфа, кафичо) — один из омотских языков, распространён в зоне Кэффа Области народностей южной Эфиопии. Центральный населённый пункт зоны Кэффа — город Бонга.

Морфология 
Грамматические категории имени: число и падеж (общий, аккузатив, приименной генитив, датив, локатив и инструменталис).

Прилагательное как особая часть речи не выделяется.

В глаголе различаются категории лица-числа субъекта, породы, времени, наклонения (индикатив, императив, юссив, кондиционалис), статуса (аффирматив-негатив) и глагольного падежа (предикатив, общий, релятив, концессив и общекосвенный).

Словообразование и формообразование 
Суффиксация и редупликация корня.

Изучение 
Среди исследователей, публиковавших работы по языку каффа, обычно упоминаются итальянский африканист и бывший колониальный губернатор провинции Шоа Энрико Черулли (1898—1988), а также американский исследователь Гарольд Флеминг (Harold Crane Fleming).

Письменность 
В прошлом использовалась письменность на эфиопской графической основе. В 1994 году она была заменена латинским алфавитом. Долгота гласных и согласных в нём обозначается удвоением соответствующей буквы, тона на письме не обозначаются.

Примечания

Литература 
 Enrico Cerulli: Studi Etiopici IV. La Langua Caffina. Istituto per l’Oriente, Rom 1951.
 Fleming, Harold C. (1976), «Kefa (Gonga) Languages», in The Non-Semitic Languages of Ethiopia. Bender, M. L. (ed.)

Языки Эфиопии
Омотские языки
Бесписьменные языки